Ledo peut désigner :
 Glace en lituanien ;

Patronyme 

 Javier Dominguez-Ledo (1974-), athlète espagnol ;
 Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847), homme politique et un journaliste brésilien ;
 Ricky Ledo (1992-), joueur américain de basket-ball ;

Toponyme 

 Ledo en Inde.
 Route de Ledo

Entreprises 
 Ledo est une entreprise croate.
 Ledo Pizza est une chaîne de restauration rapide dans l'est américain.

Sport 
 L'Elektrenai Ledo Rumai (Palais de glace d'Elektrenai en lituanien) est une patinoire situé à Elektrenai, en Lituanie.
 Le Trophée Tempestini Ledo est une course cycliste italienne.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique